Фридрих Флейшман ():
 Флейшман, Фридрих (1766—1798) — немецкий композитор.
 Флейшман, Фридрих (1791—1834) — немецкий художник и гравёр, карикатурист.